Michaljow () ist der Familienname folgender Personen:
 Alexej Nikolajewitsch Michaljow (* 1983), russischer Fußballspieler
 Andrej Michaljow (Andrej Michaljou, * 1978), weißrussischer Eishockeyspieler
 Sergei Michailowitsch Michaljow († 2015), russischer Eishockeytrainer